|-
|(119751)||2001 YL68|| align=right|15,3|| align=right|2,691|| align=right|0,210|| align=right|3,41|| align=right|4,413||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119752)||2001 YN77|| align=right|15,3|| align=right|2,929|| align=right|0,052|| align=right|10,63|| align=right|5,013||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119753)||2001 YO90|| align=right|15,6|| align=right|2,930|| align=right|0,055|| align=right|3,29|| align=right|5,015||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119754)||2001 YU91|| align=right|14,7|| align=right|3,007|| align=right|0,043|| align=right|8,88|| align=right|5,212||MBA||17. december 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(119755)||2001 YO102|| align=right|15,2|| align=right|2,670|| align=right|0,083|| align=right|12,77|| align=right|4,363||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119756)||2001 YT105|| align=right|16,5|| align=right|2,745|| align=right|0,099|| align=right|1,90|| align=right|4,548||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119757)||2001 YE108|| align=right|15,1|| align=right|2,546|| align=right|0,247|| align=right|3,51|| align=right|4,062||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119758)||2001 YV112|| align=right|15,4|| align=right|2,781|| align=right|0,116|| align=right|3,72|| align=right|4,636||MBA||19. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119759)||2001 YX112|| align=right|14,5|| align=right|3,087|| align=right|0,109|| align=right|6,03|| align=right|5,422||MBA||18. december 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(119760)||2001 YN113|| align=right|15,0|| align=right|2,691|| align=right|0,258|| align=right|11,97|| align=right|4,412||MBA||19. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119761)||2001 YK116|| align=right|14,3|| align=right|2,569|| align=right|0,194|| align=right|13,41|| align=right|4,116||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119762)||2001 YS117|| align=right|15,1|| align=right|2,772|| align=right|0,159|| align=right|10,03|| align=right|4,614||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119763)||2001 YM120|| align=right|15,3|| align=right|2,659|| align=right|0,140|| align=right|2,66|| align=right|4,335||MBA||20. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119764)||2001 YO121|| align=right|14,9|| align=right|2,575|| align=right|0,206|| align=right|7,65|| align=right|4,132||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119765)||2001 YF122|| align=right|14,8|| align=right|2,626|| align=right|0,235|| align=right|12,38|| align=right|4,254||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119766)||2001 YA130|| align=right|15,1|| align=right|2,944|| align=right|0,041|| align=right|5,15|| align=right|5,050||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119767)||2001 YQ133|| align=right|16,8|| align=right|2,716|| align=right|0,106|| align=right|0,80|| align=right|4,474||MBA||18. december 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(119768)||2001 YA136|| align=right|15,5|| align=right|2,535|| align=right|0,185|| align=right|12,88|| align=right|4,036||MBA||22. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119769)||2001 YD136|| align=right|14,8|| align=right|2,596|| align=right|0,126|| align=right|13,59|| align=right|4,182||MBA||22. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119770)||2001 YK136|| align=right|15,2|| align=right|2,686|| align=right|0,119|| align=right|11,73|| align=right|4,401||MBA||22. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119771)||2001 YV151|| align=right|15,7|| align=right|2,699|| align=right|0,119|| align=right|6,72|| align=right|4,434||MBA||19. december 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(119772)||2002 AV3|| align=right|14,8|| align=right|2,684|| align=right|0,137|| align=right|12,18|| align=right|4,396||MBA||8. januar 2002||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(119773)||2002 AB11|| align=right|14,2|| align=right|3,195|| align=right|0,075|| align=right|16,12|| align=right|5,709||MBA||11. januar 2002||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(119774)||2002 AP28|| align=right|15,1|| align=right|2,997|| align=right|0,274|| align=right|9,43|| align=right|5,187||MBA||7. januar 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119775)||2002 AX29|| align=right|14,6|| align=right|3,075|| align=right|0,083|| align=right|10,29|| align=right|5,390||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119776)||2002 AF35|| align=right|15,7|| align=right|2,611|| align=right|0,132|| align=right|3,13|| align=right|4,218||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119777)||2002 AN35|| align=right|15,6|| align=right|2,727|| align=right|0,084|| align=right|0,89|| align=right|4,504||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119778)||2002 AF38|| align=right|15,0|| align=right|2,800|| align=right|0,197|| align=right|8,02|| align=right|4,685||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119779)||2002 AX44|| align=right|16,0|| align=right|2,688|| align=right|0,097|| align=right|1,33|| align=right|4,407||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119780)||2002 AA46|| align=right|15,2|| align=right|3,018|| align=right|0,085|| align=right|2,57|| align=right|5,243||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119781)||2002 AF49|| align=right|15,0|| align=right|3,050|| align=right|0,161|| align=right|3,59|| align=right|5,326||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119782)||2002 AC51|| align=right|15,7|| align=right|2,856|| align=right|0,062|| align=right|0,96|| align=right|4,826||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119783)||2002 AZ51|| align=right|15,2|| align=right|2,923|| align=right|0,032|| align=right|2,92|| align=right|4,997||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119784)||2002 AQ55|| align=right|15,6|| align=right|2,928|| align=right|0,085|| align=right|0,92|| align=right|5,009||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119785)||2002 AM57|| align=right|14,3|| align=right|3,193|| align=right|0,107|| align=right|5,79|| align=right|5,704||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119786)||2002 AE65|| align=right|14,6|| align=right|3,019|| align=right|0,042|| align=right|9,35|| align=right|5,244||MBA||11. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119787)||2002 AN76|| align=right|15,4|| align=right|3,210|| align=right|0,068|| align=right|4,22|| align=right|5,751||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119788)||2002 AJ81|| align=right|15,0|| align=right|2,654|| align=right|0,234|| align=right|11,77|| align=right|4,323||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119789)||2002 AG85|| align=right|15,3|| align=right|3,015|| align=right|0,038|| align=right|9,31|| align=right|5,234||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119790)||2002 AQ87|| align=right|15,4|| align=right|2,754|| align=right|0,016|| align=right|5,37|| align=right|4,570||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119791)||2002 AS96|| align=right|15,1|| align=right|2,818|| align=right|0,068|| align=right|4,58|| align=right|4,729||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119792)||2002 AR103|| align=right|14,9|| align=right|2,970|| align=right|0,038|| align=right|10,63|| align=right|5,118||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119793)||2002 AE104|| align=right|16,1|| align=right|2,779|| align=right|0,042|| align=right|5,07|| align=right|4,632||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119794)||2002 AL107|| align=right|15,5|| align=right|2,867|| align=right|0,007|| align=right|3,22|| align=right|4,853||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119795)||2002 AR109|| align=right|15,1|| align=right|2,697|| align=right|0,108|| align=right|2,91|| align=right|4,428||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119796)||2002 AB113|| align=right|15,7|| align=right|2,446|| align=right|0,166|| align=right|3,31|| align=right|3,826||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119797)||2002 AD120|| align=right|15,3|| align=right|2,576|| align=right|0,193|| align=right|5,60|| align=right|4,134||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119798)||2002 AM127|| align=right|15,9|| align=right|2,978|| align=right|0,054|| align=right|0,53|| align=right|5,137||MBA||13. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119799)||2002 AH133|| align=right|15,0|| align=right|2,794|| align=right|0,035|| align=right|4,84|| align=right|4,670||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119800)||2002 AG134|| align=right|15,9|| align=right|2,649|| align=right|0,053|| align=right|2,45|| align=right|4,312||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119801)||2002 AO135|| align=right|14,9|| align=right|3,167|| align=right|0,080|| align=right|5,85|| align=right|5,635||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119802)||2002 AZ138|| align=right|15,6|| align=right|2,806|| align=right|0,093|| align=right|4,56|| align=right|4,701||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119803)||2002 AE139|| align=right|15,6|| align=right|2,617|| align=right|0,054|| align=right|9,96|| align=right|4,234||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119804)||2002 AZ139|| align=right|15,7|| align=right|2,630|| align=right|0,135|| align=right|7,60|| align=right|4,265||MBA||13. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119805)||2002 AR140|| align=right|15,8|| align=right|2,803|| align=right|0,085|| align=right|1,90|| align=right|4,691||MBA||13. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119806)||2002 AA149|| align=right|15,4|| align=right|2,933|| align=right|0,111|| align=right|4,96|| align=right|5,022||MBA||13. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119807)||2002 AD151|| align=right|15,2|| align=right|3,188|| align=right|0,157|| align=right|4,26|| align=right|5,691||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119808)||2002 AX152|| align=right|14,4|| align=right|3,051|| align=right|0,056|| align=right|9,12|| align=right|5,329||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119809)||2002 AD154|| align=right|15,2|| align=right|3,155|| align=right|0,175|| align=right|6,40|| align=right|5,604||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119810)||2002 AA156|| align=right|14,4|| align=right|3,101|| align=right|0,074|| align=right|9,28|| align=right|5,460||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119811)||2002 AC156|| align=right|14,8|| align=right|2,963|| align=right|0,090|| align=right|16,22|| align=right|5,099||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119812)||2002 AS157|| align=right|15,2|| align=right|3,185|| align=right|0,118|| align=right|1,55|| align=right|5,683||MBA||13. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119813)||2002 AV159|| align=right|16,4|| align=right|2,765|| align=right|0,099|| align=right|4,48|| align=right|4,596||MBA||13. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119814)||2002 AY159|| align=right|14,8|| align=right|3,122|| align=right|0,082|| align=right|9,54|| align=right|5,515||MBA||13. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119815)||2002 AY169|| align=right|15,1|| align=right|3,046|| align=right|0,047|| align=right|1,52|| align=right|5,317||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119816)||2002 AC170|| align=right|15,8|| align=right|2,896|| align=right|0,058|| align=right|2,97|| align=right|4,928||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119817)||2002 AY170|| align=right|15,3|| align=right|3,097|| align=right|0,135|| align=right|2,09|| align=right|5,449||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119818)||2002 AO172|| align=right|15,5|| align=right|2,866|| align=right|0,073|| align=right|2,51|| align=right|4,852||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119819)||2002 AE173|| align=right|15,2|| align=right|3,246|| align=right|0,129|| align=right|0,28|| align=right|5,848||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119820)||2002 AG175|| align=right|15,2|| align=right|3,068|| align=right|0,108|| align=right|2,29|| align=right|5,374||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119821)||2002 AL195|| align=right|14,3|| align=right|3,124|| align=right|0,158|| align=right|16,30|| align=right|5,521||MBA||13. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119822)||2002 AY202|| align=right|15,7|| align=right|2,794|| align=right|0,042|| align=right|4,29|| align=right|4,670||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119823)||2002 BB2|| align=right|14,5|| align=right|2,983|| align=right|0,109|| align=right|9,66|| align=right|5,152||MBA||22. januar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(119824)||2002 BO3|| align=right|15,0|| align=right|3,083|| align=right|0,096|| align=right|11,55|| align=right|5,412||MBA||20. januar 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119825)||2002 BZ8|| align=right|15,2|| align=right|2,891|| align=right|0,055|| align=right|2,58|| align=right|4,914||MBA||18. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119826)||2002 BX9|| align=right|14,6|| align=right|2,621|| align=right|0,268|| align=right|11,96|| align=right|4,242||MBA||18. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119827)||2002 BE10|| align=right|15,8|| align=right|2,889|| align=right|0,190|| align=right|3,32|| align=right|4,911||MBA||18. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119828)||2002 BW19|| align=right|15,9|| align=right|2,740|| align=right|0,067|| align=right|12,37|| align=right|4,536||MBA||22. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119829)||2002 BP22|| align=right|14,2|| align=right|2,563|| align=right|0,163|| align=right|14,04|| align=right|4,103||MBA||23. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119830)||2002 BO23|| align=right|15,1|| align=right|2,693|| align=right|0,146|| align=right|12,95|| align=right|4,418||MBA||23. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119831)||2002 BM28|| align=right|14,6|| align=right|3,118|| align=right|0,047|| align=right|16,64|| align=right|5,504||MBA||19. januar 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119832)||2002 CL2|| align=right|15,3|| align=right|2,792|| align=right|0,091|| align=right|13,81|| align=right|4,665||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119833)||2002 CT2|| align=right|14,6|| align=right|3,005|| align=right|0,055|| align=right|9,80|| align=right|5,208||MBA||3. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(119834)||2002 CK3|| align=right|15,3|| align=right|2,932|| align=right|0,070|| align=right|13,57|| align=right|5,019||MBA||3. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(119835)||2002 CC8|| align=right|14,9|| align=right|3,059|| align=right|0,136|| align=right|3,58|| align=right|5,349||MBA||4. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(119836)||2002 CS12|| align=right|15,0|| align=right|2,698|| align=right|0,157|| align=right|13,73|| align=right|4,431||MBA||8. februar 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(119837)||2002 CY12|| align=right|14,6|| align=right|2,571|| align=right|0,147|| align=right|16,22|| align=right|4,121||MBA||8. februar 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(119838)||2002 CA16|| align=right|15,7|| align=right|3,107|| align=right|0,126|| align=right|1,37|| align=right|5,475||MBA||9. februar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(119839)||2002 CX17|| align=right|14,7|| align=right|3,003|| align=right|0,055|| align=right|7,79|| align=right|5,203||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119840)||2002 CE23|| align=right|15,1|| align=right|2,588|| align=right|0,126|| align=right|13,58|| align=right|4,164||MBA||5. februar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(119841)||2002 CN27|| align=right|15,6|| align=right|2,766|| align=right|0,037|| align=right|4,48|| align=right|4,600||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119842)||2002 CN35|| align=right|16,0|| align=right|2,784|| align=right|0,048|| align=right|3,48|| align=right|4,644||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119843)||2002 CO39|| align=right|15,2|| align=right|3,147|| align=right|0,130|| align=right|2,21|| align=right|5,581||MBA||11. februar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(119844)||2002 CC40|| align=right|14,4|| align=right|3,176|| align=right|0,144|| align=right|15,15|| align=right|5,658||MBA||5. februar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(119845)||2002 CD46|| align=right|14,3|| align=right|3,073|| align=right|0,187|| align=right|13,72|| align=right|5,387||MBA||8. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(119846)||2002 CL46|| align=right|15,7|| align=right|2,601|| align=right|0,146|| align=right|6,13|| align=right|4,195||MBA||6. februar 2002||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(119847)||2002 CF48|| align=right|14,6|| align=right|3,135|| align=right|0,036|| align=right|20,91|| align=right|5,549||MBA||3. februar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(119848)||2002 CJ55|| align=right|14,9|| align=right|3,239|| align=right|0,123|| align=right|0,73|| align=right|5,829||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119849)||2002 CC60|| align=right|16,0|| align=right|2,752|| align=right|0,029|| align=right|4,05|| align=right|4,565||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119850)||2002 CY61|| align=right|14,9|| align=right|3,013|| align=right|0,093|| align=right|9,04|| align=right|5,230||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119851)||2002 CG62|| align=right|14,9|| align=right|2,985|| align=right|0,073|| align=right|11,80|| align=right|5,158||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119852)||2002 CU65|| align=right|14,8|| align=right|2,974|| align=right|0,098|| align=right|12,28|| align=right|5,128||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119853)||2002 CR75|| align=right|16,1|| align=right|2,529|| align=right|0,083|| align=right|2,45|| align=right|4,021||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119854)||2002 CY76|| align=right|14,5|| align=right|3,234|| align=right|0,035|| align=right|5,40|| align=right|5,814||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119855)||2002 CH78|| align=right|14,5|| align=right|3,091|| align=right|0,092|| align=right|5,94|| align=right|5,434||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119856)||2002 CJ83|| align=right|15,0|| align=right|2,838|| align=right|0,144|| align=right|15,59|| align=right|4,781||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119857)||2002 CX83|| align=right|14,9|| align=right|3,152|| align=right|0,110|| align=right|2,14|| align=right|5,594||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119858)||2002 CN94|| align=right|15,1|| align=right|2,777|| align=right|0,124|| align=right|5,94|| align=right|4,628||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119859)||2002 CB110|| align=right|14,7|| align=right|3,098|| align=right|0,059|| align=right|2,94|| align=right|5,453||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119860)||2002 CE120|| align=right|15,4|| align=right|2,858|| align=right|0,076|| align=right|2,66|| align=right|4,831||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119861)||2002 CV120|| align=right|15,6|| align=right|2,868|| align=right|0,052|| align=right|1,42|| align=right|4,855||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119862)||2002 CY121|| align=right|15,6|| align=right|2,889|| align=right|0,090|| align=right|2,56|| align=right|4,909||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119863)||2002 CU123|| align=right|14,9|| align=right|3,183|| align=right|0,195|| align=right|19,72|| align=right|5,678||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119864)||2002 CA132|| align=right|14,5|| align=right|3,243|| align=right|0,075|| align=right|3,41|| align=right|5,838||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119865)||2002 CE140|| align=right|14,6|| align=right|3,137|| align=right|0,090|| align=right|8,96|| align=right|5,555||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119866)||2002 CL142|| align=right|15,5|| align=right|2,646|| align=right|0,372|| align=right|5,87|| align=right|4,303||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119867)||2002 CW144|| align=right|14,3|| align=right|3,035|| align=right|0,073|| align=right|10,26|| align=right|5,288||MBA||9. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119868)||2002 CU149|| align=right|15,7|| align=right|3,062|| align=right|0,085|| align=right|13,92|| align=right|5,357||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119869)||2002 CY162|| align=right|14,8|| align=right|3,110|| align=right|0,088|| align=right|5,94|| align=right|5,483||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119870)||2002 CL163|| align=right|14,9|| align=right|3,126|| align=right|0,104|| align=right|5,29|| align=right|5,527||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119871)||2002 CP167|| align=right|14,6|| align=right|3,159|| align=right|0,221|| align=right|15,97|| align=right|5,614||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119872)||2002 CC168|| align=right|14,9|| align=right|2,977|| align=right|0,101|| align=right|10,67|| align=right|5,137||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119873)||2002 CN168|| align=right|14,5|| align=right|3,244|| align=right|0,103|| align=right|6,41|| align=right|5,842||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119874)||2002 CP170|| align=right|14,2|| align=right|3,117|| align=right|0,111|| align=right|22,04|| align=right|5,501||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119875)||2002 CT174|| align=right|14,5|| align=right|3,205|| align=right|0,128|| align=right|6,85|| align=right|5,737||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119876)||2002 CO195|| align=right|15,5|| align=right|3,114|| align=right|0,141|| align=right|2,51|| align=right|5,495||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119877)||2002 CF202|| align=right|14,9|| align=right|2,959|| align=right|0,065|| align=right|2,77|| align=right|5,088||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119878)||2002 CY224|| align=right|6,3|| align=right|54,1|| align=right|0,348|| align=right|15,73|| align=right|398||SDO||7. februar 2002||Kitt Peak||Marc W. Buie
|-
|(119879)||2002 CE238|| align=right|15,4|| align=right|3,127|| align=right|0,129|| align=right|8,38|| align=right|5,529||MBA||11. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119880)||2002 CH238|| align=right|14,8|| align=right|3,090|| align=right|0,058|| align=right|9,66|| align=right|5,431||MBA||11. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119881)||2002 CA239|| align=right|14,8|| align=right|3,084|| align=right|0,044|| align=right|9,71|| align=right|5,414||MBA||11. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119882)||2002 CP239|| align=right|15,4|| align=right|2,740|| align=right|0,050|| align=right|1,00|| align=right|4,535||MBA||11. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119883)||2002 CE241|| align=right|14,2|| align=right|2,728|| align=right|0,209|| align=right|13,40|| align=right|4,505||MBA||11. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119884)||2002 CJ241|| align=right|14,6|| align=right|3,169|| align=right|0,141|| align=right|22,26|| align=right|5,642||MBA||11. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119885)||2002 CZ244|| align=right|14,2|| align=right|3,198|| align=right|0,110|| align=right|9,72|| align=right|5,717||MBA||13. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119886)||2002 CC247|| align=right|15,2|| align=right|2,998|| align=right|0,081|| align=right|9,09|| align=right|5,189||MBA||15. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119887)||2002 CH252|| align=right|15,3|| align=right|2,629|| align=right|0,193|| align=right|5,54|| align=right|4,262||MBA||4. februar 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119888)||2002 CP254|| align=right|15,7|| align=right|2,893|| align=right|0,026|| align=right|3,05|| align=right|4,920||MBA||6. februar 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(119889)||2002 CX254|| align=right|14,5|| align=right|3,163|| align=right|0,094|| align=right|7,77|| align=right|5,625||MBA||6. februar 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119890)||2002 CD258|| align=right|15,7|| align=right|2,880|| align=right|0,085|| align=right|2,98|| align=right|4,886||MBA||6. februar 2002||Kitt Peak||Marc W. Buie
|-
|(119891)||2002 CQ261|| align=right|15,8|| align=right|2,555|| align=right|0,207|| align=right|9,56|| align=right|4,084||MBA||7. februar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(119892)||2002 CL266|| align=right|14,9|| align=right|3,006|| align=right|0,242|| align=right|4,33|| align=right|5,210||MBA||7. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(119893)||2002 CF272|| align=right|14,4|| align=right|3,088|| align=right|0,035|| align=right|11,39|| align=right|5,425||MBA||8. februar 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119894)||2002 CH272|| align=right|14,8|| align=right|3,065|| align=right|0,070|| align=right|10,48|| align=right|5,366||MBA||8. februar 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119895)||2002 CY272|| align=right|14,0|| align=right|3,216|| align=right|0,088|| align=right|11,41|| align=right|5,767||MBA||8. februar 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119896)||2002 CV274|| align=right|15,2|| align=right|3,049|| align=right|0,085|| align=right|2,96|| align=right|5,324||MBA||8. februar 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(119897)||2002 CZ277|| align=right|15,5|| align=right|3,093|| align=right|0,085|| align=right|2,24|| align=right|5,439||MBA||7. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(119898)||2002 CO289|| align=right|14,6|| align=right|3,081|| align=right|0,116|| align=right|11,92|| align=right|5,408||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119899)||2002 CM299|| align=right|15,6|| align=right|3,138|| align=right|0,018|| align=right|3,52|| align=right|5,557||MBA||12. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119900)||2002 CK306|| align=right|15,0|| align=right|3,211|| align=right|0,074|| align=right|6,30|| align=right|5,752||MBA||6. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(119901)||2002 CP306|| align=right|14,8|| align=right|3,109|| align=right|0,060|| align=right|18,47|| align=right|5,481||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119902)||2002 DH8|| align=right|15,1|| align=right|2,549|| align=right|0,139|| align=right|13,77|| align=right|4,069||MBA||19. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119903)||2002 EE6|| align=right|14,1|| align=right|3,501|| align=right|0,065|| align=right|11,18|| align=right|6,551||MBA||12. marec 2002||Farpoint||Gary Hug
|-
|(119904)||2002 EX6|| align=right|14,1|| align=right|3,959|| align=right|0,175|| align=right|7,92|| align=right|7,877||HLD||6. marec 2002||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(119905)||2002 EH10|| align=right|14,9|| align=right|2,560|| align=right|0,384|| align=right|22,66|| align=right|4,096||MBA||14. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(119906)||2002 EO10|| align=right|14,9|| align=right|3,096|| align=right|0,129|| align=right|18,74|| align=right|5,448||MBA||11. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(119907)||2002 EJ12|| align=right|15,6|| align=right|2,623|| align=right|0,174|| align=right|3,27|| align=right|4,248||MBA||14. marec 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(119908)||2002 EO23|| align=right|15,3|| align=right|3,087|| align=right|0,151|| align=right|4,10|| align=right|5,422||MBA||5. marec 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(119909)||2002 EL28|| align=right|14,2|| align=right|3,189|| align=right|0,052|| align=right|11,30|| align=right|5,694||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119910)||2002 ET30|| align=right|14,9|| align=right|3,111|| align=right|0,103|| align=right|1,09|| align=right|5,487||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119911)||2002 EN31|| align=right|14,7|| align=right|3,105|| align=right|0,051|| align=right|10,79|| align=right|5,470||MBA||10. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119912)||2002 EQ51|| align=right|15,4|| align=right|2,718|| align=right|0,137|| align=right|4,13|| align=right|4,480||MBA||12. marec 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(119913)||2002 EU55|| align=right|15,3|| align=right|3,035|| align=right|0,044|| align=right|10,75|| align=right|5,287||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119914)||2002 EV57|| align=right|15,0|| align=right|3,150|| align=right|0,020|| align=right|10,43|| align=right|5,590||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119915)||2002 EX78|| align=right|14,6|| align=right|3,121|| align=right|0,059|| align=right|8,50|| align=right|5,513||MBA||10. marec 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(119916)||2002 ER83|| align=right|15,2|| align=right|3,105|| align=right|0,063|| align=right|3,59|| align=right|5,470||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119917)||2002 ER84|| align=right|15,6|| align=right|3,062|| align=right|0,125|| align=right|1,79|| align=right|5,358||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119918)||2002 EX84|| align=right|13,6|| align=right|3,960|| align=right|0,166|| align=right|3,87|| align=right|7,880||HLD||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119919)||2002 EG85|| align=right|15,8|| align=right|3,089|| align=right|0,103|| align=right|2,21|| align=right|5,427||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119920)||2002 EW88|| align=right|14,4|| align=right|3,078|| align=right|0,121|| align=right|10,59|| align=right|5,400||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119921)||2002 EE101|| align=right|13,9|| align=right|3,041|| align=right|0,083|| align=right|10,07|| align=right|5,301||MBA||6. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119922)||2002 ES112|| align=right|14,3|| align=right|3,988|| align=right|0,220|| align=right|3,65|| align=right|7,963||HLD||10. marec 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(119923)||2002 EP121|| align=right|14,5|| align=right|2,967|| align=right|0,109|| align=right|10,14|| align=right|5,110||MBA||11. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(119924)||2002 EB125|| align=right|15,5|| align=right|3,157|| align=right|0,032|| align=right|3,60|| align=right|5,609||MBA||12. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(119925)||2002 EY129|| align=right|14,6|| align=right|3,076|| align=right|0,089|| align=right|10,60|| align=right|5,394||MBA||12. marec 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119926)||2002 EL132|| align=right|15,7|| align=right|3,053|| align=right|0,131|| align=right|7,94|| align=right|5,333||MBA||13. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(119927)||2002 EK135|| align=right|14,7|| align=right|3,211|| align=right|0,038|| align=right|11,89|| align=right|5,753||MBA||14. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(119928)||2002 EZ140|| align=right|15,3|| align=right|3,012|| align=right|0,066|| align=right|9,48|| align=right|5,228||MBA||12. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(119929)||2002 FE7|| align=right|14,0|| align=right|3,136|| align=right|0,056|| align=right|16,23|| align=right|5,552||MBA||24. marec 2002||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(119930)||2002 FH27|| align=right|14,0|| align=right|3,219|| align=right|0,025|| align=right|21,48|| align=right|5,774||MBA||20. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119931)||2002 FA34|| align=right|14,6|| align=right|3,230|| align=right|0,095|| align=right|4,99|| align=right|5,803||MBA||20. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119932)||2002 FS38|| align=right|14,8|| align=right|3,077|| align=right|0,069|| align=right|11,82|| align=right|5,395||MBA||30. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(119933)||2002 GN|| align=right|14,2|| align=right|3,104|| align=right|0,103|| align=right|17,96|| align=right|5,469||MBA||3. april 2002||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(119934)||2002 GW4|| align=right|15,4|| align=right|2,719|| align=right|0,200|| align=right|18,20|| align=right|4,483||MBA||10. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(119935)||2002 GD23|| align=right|13,7|| align=right|3,933|| align=right|0,134|| align=right|1,85|| align=right|7,800||HLD||15. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(119936)||2002 GC27|| align=right|14,7|| align=right|3,403|| align=right|0,070|| align=right|1,19|| align=right|6,276||MBA||15. april 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(119937)||2002 GR49|| align=right|15,2|| align=right|3,110|| align=right|0,025|| align=right|8,68|| align=right|5,485||MBA||5. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(119938)||2002 GQ54|| align=right|15,0|| align=right|3,107|| align=right|0,063|| align=right|2,75|| align=right|5,475||MBA||5. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(119939)||2002 GN69|| align=right|15,0|| align=right|3,085|| align=right|0,200|| align=right|13,27|| align=right|5,417||MBA||8. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(119940)||2002 GQ79|| align=right|14,8|| align=right|2,716|| align=right|0,084|| align=right|15,68|| align=right|4,475||MBA||10. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(119941)||2002 GS105|| align=right|15,5|| align=right|3,107|| align=right|0,048|| align=right|9,99|| align=right|5,477||MBA||11. april 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119942)||2002 GJ129|| align=right|14,0|| align=right|3,987|| align=right|0,129|| align=right|4,04|| align=right|7,960||HLD||12. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119943)||2002 GJ148|| align=right|14,8|| align=right|3,174|| align=right|0,080|| align=right|2,52|| align=right|5,654||MBA||14. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119944)||2002 GN171|| align=right|13,6|| align=right|3,951|| align=right|0,119|| align=right|5,42|| align=right|7,851||HLD||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119945)||2002 JH12|| align=right|14,0|| align=right|4,002|| align=right|0,127|| align=right|4,97|| align=right|8,005||HLD||4. maj 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(119946)||2002 JD53|| align=right|12,7|| align=right|3,979|| align=right|0,156|| align=right|9,53|| align=right|7,936||HLD||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119947)||2002 JZ71|| align=right|14,3|| align=right|3,078|| align=right|0,100|| align=right|10,42|| align=right|5,401||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119948)||2002 JH121|| align=right|14,5|| align=right|2,666|| align=right|0,206|| align=right|14,40|| align=right|4,353||MBA||5. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(119949)||2002 KD|| align=right|14,9|| align=right|2,885|| align=right|0,118|| align=right|15,99|| align=right|4,901||MBA||16. maj 2002||Fountain Hills||Fountain Hills
|-
|(119950)||2002 KF2|| align=right|14,1|| align=right|3,956|| align=right|0,121|| align=right|12,49|| align=right|7,866||HLD||16. maj 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(119951)||2002 KX14|| align=right|4,4|| align=right|39,01|| align=right|0,041|| align=right|0,41|| align=right|244||PLT||17. maj 2002||Observatorij Palomar||C. A. Trujillo; M. E. Brown
|-
|(119952)||2002 LD51|| align=right|14,7|| align=right|3,103|| align=right|0,095|| align=right|10,57|| align=right|5,465||MBA||9. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119953)||2002 ML|| align=right|16,4|| align=right|1,906|| align=right|0,093|| align=right|20,08|| align=right|2,631||MBA||17. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119954)||2002 NR24|| align=right|15,9|| align=right|1,909|| align=right|0,050|| align=right|24,37|| align=right|2,637||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119955)||2002 OB2|| align=right|16,2|| align=right|1,916|| align=right|0,050|| align=right|22,88|| align=right|2,652||MBA||17. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119956)||2002 PA149|| align=right|6,1|| align=right|43,51|| align=right|0,177|| align=right|4,05|| align=right|287||CBW||10. avgust 2002||Cerro Tololo||Marc W. Buie
|-
|(119957)||2002 RB106|| align=right|16,3|| align=right|2,239|| align=right|0,181|| align=right|5,78|| align=right|3,350||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119958)||2002 RU121|| align=right|16,5|| align=right|2,209|| align=right|0,244|| align=right|7,37|| align=right|3,283||MBA||7. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119959)||2002 SY21|| align=right|16,7|| align=right|2,268|| align=right|0,086|| align=right|4,94|| align=right|3,414||MBA||26. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(119960)||2002 TO25|| align=right|16,7|| align=right|2,223|| align=right|0,084|| align=right|4,89|| align=right|3,314||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119961)||2002 TQ57|| align=right|16,2|| align=right|1,928|| align=right|0,092|| align=right|21,37|| align=right|2,677||MBA||2. oktober 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(119962)||2002 TM60|| align=right|15,7|| align=right|1,952|| align=right|0,074|| align=right|21,95|| align=right|2,726||MBA||5. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119963)||2002 TE68|| align=right|16,0|| align=right|1,925|| align=right|0,038|| align=right|22,50|| align=right|2,670||MBA||7. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119964)||2002 TU226|| align=right|16,1|| align=right|2,336|| align=right|0,159|| align=right|5,58|| align=right|3,570||MBA||8. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119965)||2002 TT265|| align=right|15,9|| align=right|2,371|| align=right|0,141|| align=right|4,05|| align=right|3,651||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119966)||2002 TX286|| align=right|16,3|| align=right|2,216|| align=right|0,141|| align=right|7,72|| align=right|3,299||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119967)||2002 TD310|| align=right|16,8|| align=right|2,277|| align=right|0,167|| align=right|9,60|| align=right|3,434||MBA||4. oktober 2002||Apache Point||Sloan Digital Sky Survey
|-
|(119968)||2002 UF|| align=right|16,4|| align=right|2,369|| align=right|0,127|| align=right|5,51|| align=right|3,647||MBA||18. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(119969)||2002 UU17|| align=right|15,8|| align=right|2,171|| align=right|0,057|| align=right|4,19|| align=right|3,198||MBA||30. oktober 2002||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(119970)||2002 VL21|| align=right|16,1|| align=right|2,333|| align=right|0,064|| align=right|5,50|| align=right|3,563||MBA||5. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119971)||2002 VZ70|| align=right|16,4|| align=right|2,241|| align=right|0,193|| align=right|5,78|| align=right|3,355||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119972)||2002 VG124|| align=right|16,8|| align=right|2,250|| align=right|0,113|| align=right|2,58|| align=right|3,375||MBA||14. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119973)||2002 VK124|| align=right|17,1|| align=right|2,214|| align=right|0,081|| align=right|5,44|| align=right|3,294||MBA||11. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119974)||2002 VP127|| align=right|16,5|| align=right|1,993|| align=right|0,091|| align=right|20,64|| align=right|2,813||MBA||15. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119975)||2002 VB128|| align=right|15,3|| align=right|1,935|| align=right|0,027|| align=right|18,16|| align=right|2,690||MBA||15. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119976)||2002 VR130|| align=right|11,0|| align=right|23,83|| align=right|0,383|| align=right|3,53|| align=right|117||CNT||7. november 2002||Kitt Peak||Marc W. Buie
|-
|(119977)||2002 WB3|| align=right|16,3|| align=right|2,408|| align=right|0,083|| align=right|7,04|| align=right|3,735||MBA||23. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(119978)||2002 WK4|| align=right|15,8|| align=right|2,324|| align=right|0,086|| align=right|6,04|| align=right|3,542||MBA||24. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(119979)||2002 WC19|| align=right|5,1|| align=right|47,73|| align=right|0,263|| align=right|9,19|| align=right|330||CNT||16. november 2002||Observatorij Palomar||Observatorij Palomar
|-
|(119980)||2002 XW3|| align=right|16,7|| align=right|2,291|| align=right|0,058|| align=right|4,23|| align=right|3,467||MBA||2. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119981)||2002 XP4|| align=right|15,8|| align=right|2,586|| align=right|0,227|| align=right|3,74|| align=right|4,157||MBA||1. december 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(119982)||2002 XX29|| align=right|16,0|| align=right|2,231|| align=right|0,103|| align=right|6,30|| align=right|3,333||MBA||5. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119983)||2002 XB39|| align=right|16,5|| align=right|2,292|| align=right|0,063|| align=right|2,78|| align=right|3,469||MBA||7. december 2002||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(119984)||2002 XE46|| align=right|16,5|| align=right|2,161|| align=right|0,137|| align=right|3,82|| align=right|3,177||MBA||10. december 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(119985)||2002 XO47|| align=right|15,7|| align=right|2,456|| align=right|0,135|| align=right|4,25|| align=right|3,848||MBA||10. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119986)||2002 XZ52|| align=right|15,7|| align=right|2,230|| align=right|0,226|| align=right|4,78|| align=right|3,330||MBA||10. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119987)||2002 XA54|| align=right|14,9|| align=right|2,669|| align=right|0,229|| align=right|13,96|| align=right|4,359||MBA||10. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119988)||2002 XT63|| align=right|15,3|| align=right|2,578|| align=right|0,104|| align=right|4,76|| align=right|4,138||MBA||11. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119989)||2002 XB76|| align=right|16,2|| align=right|2,215|| align=right|0,128|| align=right|7,17|| align=right|3,295||MBA||11. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119990)||2002 XU78|| align=right|16,5|| align=right|2,322|| align=right|0,104|| align=right|4,82|| align=right|3,537||MBA||11. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119991)||2002 XV81|| align=right|16,1|| align=right|2,200|| align=right|0,127|| align=right|4,11|| align=right|3,263||MBA||11. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(119992)||2002 XZ87|| align=right|14,9|| align=right|2,607|| align=right|0,081|| align=right|13,89|| align=right|4,210||MBA||12. december 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(119993)||2002 XT105|| align=right|16,2|| align=right|2,197|| align=right|0,058|| align=right|4,27|| align=right|3,256||MBA||5. december 2002||Kitt Peak||Marc W. Buie
|-
|(119994)||2002 YJ|| align=right|16,0|| align=right|2,256|| align=right|0,177|| align=right|4,90|| align=right|3,389||MBA||27. december 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119995)||2002 YU|| align=right|16,0|| align=right|2,314|| align=right|0,091|| align=right|7,76|| align=right|3,520||MBA||27. december 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119996)||2002 YO1|| align=right|16,1|| align=right|2,293|| align=right|0,106|| align=right|5,40|| align=right|3,472||MBA||27. december 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119997)||2002 YD6|| align=right|16,7|| align=right|2,183|| align=right|0,135|| align=right|2,02|| align=right|3,224||MBA||28. december 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(119998)||2002 YN6|| align=right|16,1|| align=right|2,385|| align=right|0,094|| align=right|5,43|| align=right|3,682||MBA||28. december 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119999)||2002 YC8|| align=right|16,5|| align=right|2,290|| align=right|0,119|| align=right|5,77|| align=right|3,464||MBA||28. december 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120000)||2002 YA11|| align=right|16,9|| align=right|2,278|| align=right|0,092|| align=right|0,77|| align=right|3,437||MBA||31. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov